Le terme Fiedmont peut se référer à:

Toponymes

Fiedmont (canton), un canton de Barraute et Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac Fiedmont, un plan du canton de Fiedmont, de Barraute, dans la MRC de l’Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Rivière Fiedmont, un cours d'eau de La Corne, Barraute et Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Homonymie d'hydronyme